Милорадовичи (Милорадовичи-Храбреновичи) — знатный сербский герцеговинский род, ведущий своё происхождение от графов Охмукевичей.

Малорусский дворянский и графский род, происходящий от двух братьев Михаила и Гаврила, родом из Герцеговины.

Происхождение и история рода 
Род графов Охмукевичей происходит от сербского цесаря Хрели Охмукевича, сподвижника трёх сербских королей: Милутина Грозного, Дечанского и Душана Сильного. При короле Милутине, властитель Хреля носил титул севастократа и владел областью, огибающей среднее течение реки Стримона (Струмы), как удельный князь и был его выдающимся полководцем, храбро сражавшемся (1303) против персов в Малой Азии. При короле Стефане Уроше III Дечанском, Хреля Охмукевич совершенно отделился от Сербской державы и управлял своей страной самостоятельно. По смерти короля Дечанского и вступлении на престол 18-летнего сына Душана, восьмидесяти летний Хреля носил титул кесаря и после его смерти (1339), Душан занял его области. Хрель похоронен в основанной им Рильской (Рельской или Хрельской) обители. Сын кесаря Храбран Охмукевич, взамен прежних владений, получил удел в Рашской земле (1346). После падения Сербского царства от турок, Охмукевичи покинули свои уделы и утвердились в Герцеговине, и носили фамилию Храбреновичей, от них произошли Милорадовичи.

Милислав Милорадович, построил (1563) монастырь Житомыслический во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Герцеговине, близ Мостара, где и погребен. Родные братья его: Радослав — построил церковь Св. Николая в селе Требне и Любослав — церковь Св. Петра и Павла в селе Ошеницах. Сын Милослава — Михаил построил церковь Св. Луки в селе Клинцах близ Габеллы.

Российская служба 
При царе Алексее Михайловиче были в Москве двое Милорадовичей — Степан и Богдан, которые были как «рудознатцы» посланы в Кевроль и на Мезень. В царской грамоте на имя воеводы Самарина (1666) они названы князьями Милорадовыми, а не Милорадовичи. Княжеский их титул объясняется тем, что они были сербские «кнези», что созвучно с русским словом «князь». Что касается усечения фамилии, то это произошло от того, что в России окончание «ВИЧ» считалось особым почетом и жаловалось государями в награду.

Происшедший от сего рода Михаил Ильич Милорадович, с братьями — Гаврилой и Александром по указу Петра I, через письмо канцлера, графа Головина, призваны в российскую службу (1711) и ведая о их высокородном происхождении, Пётр I сказал им писаться с благородным титулом, а также пожаловал его с братьями чином полковников и поместьями (1715). М. И. Милорадович оставался полковником 11 лет, возбуждая постоянные жалобы полчан, которых он теснил и мучил, вымогая от них подарки и земельные уступки. Жалобы полчан ни к чему не вели, так как гетман лишен был власти взыскивать с полковника, которого назначил сам царь. Такими же насилиями отличалась и жена Милорадовича, дочь генерала Бутовича, позволявшая себе ужасные жестокости над прислугой.

После смерти Михаила Милорадовича (1726) место гадяцкого полковника занял его брат, Гаврило Милорадович, по протекции князя А. Д. Меншикова, на «служительке» которого он был женат. Гаврило Милорадович продолжал в полку те же насилия. Полчане пожаловались гетману Апостолу, по личному предстательству которого в Москве Милорадович отдан был под суд и отставлен от должности (1729).

Внук Михаила Милорадовича, Пётр Степанович (1723—1799), служил при дворе гоф-фурьером, потом был черниговским полковником, женился на правнучке известного Павла Полуботка и взял за ней громадные имения. Младший брат Петра Милорадовича, Андрей (1726—1796), начал службу бунчуковым товарищем, затем поступил в регулярные войска и участвовал в Прусском походе Румянцева, а также в Турецкой войне, назначен малороссийским губернатором (1779) и по поручению Румянцева составил описание тогдашней Малороссии, как материал для разделения последней на наместничества. При открытии черниговского наместничества (1783) назначен генерал-поручиком его, то есть губернатором.

По именному указу (05 января 1776) императрицы Екатерины II, повелено Михаила Александровича, Луку Гавриловича, Андрея Степановича и Андрея Антоновича Милорадовичей включить в список с дворянами Российской империи, с утверждением имевшегося у них герба.

Графы Милорадовичи 
От брака Андрея Степановича с дочерью бригадира Андрея Андреевича Горленко, Марией, родился сын Михаил, возведенный впоследствии указом императора Александра I (01 мая 1813) в графское Российской империи достоинство.

После празднования столетнего юбилея (1871) со дня рождения Михаила Андреевича, император Александр II Николаевич соизволил (19 марта 1873) возвести, как старшего в роде, Григория Александровича в графское достоинство, «дабы увековечить в потомстве память о заслугах, оказанных престолу и Государству графом М. А. Милорадовичем». Графский титул переходил только к старшему в роде Милорадовичей. Граф Григорий Александрович, свиты Его Императорского Величества генерал-майор (1834—1905), сын Александра Григорьевича, внук Григория Петровича, приходился правнуком Петру Степановичу.

Описание герба 

Дворянский герб Милорадовичей-Храбреновичей (см.выше) означает взятую предком Милорадовичей ночью крепость и верность, поэтому щит его, разделённый на части, представляет замок крепостных ворот, части плана крепости и белые месяцы — ночное время, а на короне собака — верность. Герб рода Милорадовичей внесен в Часть 3 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 109.

Герб. Часть XII № 30. 
Герб графов Милорадовичей: щит рассечен. В правой, золотой части чёрный Императорский орел, коронованный тремя коронами и с золотым коронованным и окруженным цепью ордена Святого Андрея Первозванного вензелевым изображением Имени Государя Императора Александра II на груди. Вторая часть четверочастная с главою: в первом и четвёртом, чёрных частях, серебряный опрокинутый полумесяц. Во второй, золотой части, чёрный четырёхугольник с четырёхугольным золотым же отверстием. В третьей, золотой части, чёрный прямоугольный треугольник, с треугольным, золотым же отверстием.

В лазуревой главе щита три золотые части дверного прибора: правая в виде золотого правого бока щита, из которого выходит золотой трилистник; средняя в виде столба, в середине выгнутого вправо, и левая в виде левого бока щита.

Нашлемник: средний — чёрный возникающий Императорский орел, коронованный тремя коронами, с золотым коронованным и окруженным цепью ордена Святого Андрея Первозванного вензелевым изображением Имени Государя Императора Александра II на груди. Правый — чёрная возникающая гончая собака, с красными глазами, языком и золотым ошейником. Левый — в чёрных латах рука, держащая золотой согнутый меч.

Намёты: средний — чёрный с золотом, правый — чёрный с серебром и левый — чёрный с золотом. Щитодержатели: два серба. Девиз: «БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА» серебряными буквами на чёрной ленте.

Герб графа Милорадовича внесен в Часть 12 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 30.

Малороссийский гербовник 
В Малороссийский гербовник внесены гербы дворян и графом Милорадовичей, сходными с гербами внесёнными в ОГДР.

На пушке с гербом гадяческого полковника Михаила Милорадовича эмблема иная: щит четверочастный, скошенный. В первом части — лев. Во второй части, повёрнутый полумесяц. В третьей части, три звезды в треугольнике. В четвертой части — дракон.

Известные представители

В искусстве 
 Клад рода графов Милорадовичей как и представители самого рода являются главной темой российского приключенческого фильма 2006 года «Граф Монтенегро».

Примечания

Литература 
 Милорадович Г. А. Сказания о роде дворян и графов Милорадовичей. — СПб., 1873—1894.
 Г. А. Милорадович. Несколько слов о роде дворян Милорадовичей. Чернигов. Губ. тип. 1857 г. 14 стр.
 
 
 Малороссийский гербовник. — С. 112.

Ссылки 
 История русских родов

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены собаки
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость